Але́н Макло́вич (, род. 30 марта 1982), более известный как A-Trak — диджей и музыкант из Монреаля (Канада). В 13 лет приобрёл вертушки, тренировался по 18 часов в день, и уже в 15 стал самым молодым в истории DMC-чемпионом мира, а также впервые выиграл все 3 ведущих DMC чемпионата и стал DMC чемпионом 5 раз. Гастролировал по всему миру в качестве тёрнтейблиста и диджея в составе Invisibl Skratch Piklz и The Allies. Затем, в качестве штатного диджея, выступал вместе с Канье Уэстом. В настоящий момент играет fidget house и электро в духе Crookers, а также занимается выпуском собственных треков и ремиксов. Крайне техничный диджей, играет с Serato и любит разбавить хаус-сет небольшим мини-сетом из хип-хопа.

Родной брат одного из участников Chromeo.

В 2009 году A-Trak и Арман Ван Хелден сформировали дуэт Duck Sauce.

Награды 
 1997 год: Technics / DMC World Champion (15 years old — youngest ever)
 1999 год: ITF Western Hemisphere Scratching Champion
 1999 год: Vestax World DJ Extravaganza Champion
 2000 год: ITF World Champion (Advancement category)
 2000 год: DMC Team Champion (with DJ Craze)

Дискография 
 Gangsta Breaks (12")
 Buck Tooth Wizards (CD)
 Enter Ralph Wiggum (7")
 Monkey Boy Breaks (12")
 Don’t Fool With The Dips (12")
 Oh No You Didn’t! Live From Vancouver (CD)
 Drive Slow Mixtape w/ GLC (CD)
 Sunglasses Is A Must (DVD)
 Dirty South Dance (CD), Obey’s 4th mixtape, limited to 5000 copies.
 Running Man: Nike+ Original Run (Exclusive to iTunes)
 FabricLive.45 (April 2009) (CD)
 Infinity+1 (2009) (CD)
 Dirty South Dance 2 (2010)

Ремиксы 
 Laidback Luke & Sander van Doorn — Who’s Wearing The Cap (A-Trak Remix)
 Kanye West — Stronger (A-Trak Remix)
 Yeah Yeah Yeahs — Heads Will Roll (A-Trak Remix, Radio Edit, and Dub)
 Tiga — What U Need (A-Trak Remix)
 Robyn — Indestructible (A-Trak Remix and Radio Edit)
 MSTRKRFT — Bounce (A-Trak Remix)
 Sebastien Tellier — Kilometer (A-Trak Remix)
 Boys Noize — Oh! (A-Trak Remix)
 Digitalism — Idealistic (A-Trak Remix)
 The Count & Sinden — Beeper (A-Trak Remix)
 Justice — D.A.N.C.E (A-Trak Remix) [For DJ Hero 2 Only]
 Naughty By Nature «O.P.P» vs. Jackson 5 «ABC» (A-Trak Remix) [DJ Hero 2 Only]
 Martin Solveig — The Night Out (A-Trak Remix)
 Disclosure ft. Lorde — Magnets (A-Trak Remix)
 Axwell - Nobody Else (A-Trak Extended Remix)

Примечания

Ссылки 

 A-Trak на Myspace
 Официальный сайт A-Trak
 A-Trak на Raketa 4000

Диджеи Канады
Рэперы Канады
Музыканты-электронщики Канады
Музыкальные продюсеры Канады в стиле хип-хоп